Hymns – album di Loretta Lynn del 1965
 Hymns – album dei Godflesh del 2001
 Hymns – album dei Bloc Party del 2016
 Hymns - film del 2016 diretto da Ryan Balas

Pagine correlate 
 Hymn